Генрі Гав (;  11 липня 1828, Лондон, Англія —  28 вересня 1879, Віндзор, Нова Шотландія) — британський та канадський хімік, геолог і мінералог.

У 1864 році Генрі Гав виявив новий мінерал морденіт у Новій Шотландії . 1868 року він виявив ще один новий мінерал, поблизу Віндзора, Нова Шотландія, який назвав силікоборокальцитом. Згодом цей мінерал назвуть гавліт, на честь Генрі Гава. Нині гавліт зазвичай використовується для виготовлення декоративних предметів та прикрас.

Публікації 
 (1857) On the Occurrence of Natro-Boro-Calcite with Glauber Salt in the Gypsum of Nova Scotia. The Edinburgh New Philosophical Journal, 6, 54-60.
 (1858) Chemical Analysis of Faroelite and some other Zeolites occurring in Nova Scotia. American Journal of Science and Arts, Second Series, 26(77), 30-34.
 (1861) On Natro-boro-calcite and another Borate occurring in the Gypsum of Nova Scotia. The American Journal of Science and Arts, Second Series, 32, 9-13. 
 (1864) On mordenite, a new mineral from the trap of Nova Scotia. Journal of the Chemical Society, 17, 100-104.
 (1866) Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia, Pt. I, Manganite, Pyrolusite, Wad. Philosophical Magazine, 165-170.
 (1867) On the waters of the mineral springs of Wilmot, N.S. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(2), 26-33.
 (1867) On magnesia-alum, or pickeringite, containing a little nickel and cobalt, occurring in slate in Hants Co.. Nova Scotian Institute of Natural Science, 1, 85-87.
 (1867) Notes on the economic minerology of Nova Scotia, Part 1. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(2), 78-86.
 (1867) Notice of the occurrence of a trilobite in the lower carboniferous limestone of Hants. Co. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(1), 87-88.
 (1867) Notes on the economic mineralogy of Nova Scotia, Part II: The ores of manganese and their uses. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(3), 128-138.
 (1867) Notes on the economic mineralogy of Nova Scotia: Part III.; limestone and marble. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(4), 58-66.
 (1867) Remarks on the minerals prepared for the Paris Exhibition. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 2(1), 25-35.
 (1867) On some brine springs of Nova Scotia. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 1(3), 75-80.
 (1868) II. Contributions to the mineralogy of Nova Scotia. III. Borates and other minerals in anhydrite and gypsum. Silicoborocalcite, a new mineral. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 35, 32-41.
 (1868) Notes on the economic mineralogy of Nova Scotia. Part IV: Gypsum and anhydrite and the borates and other minerals they contain. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 2(2), 26-36.
 (1969) The Mineralogy of Nova Scotia. A Report to the Provincial Government. Charles Annand (Publisher), Halifax, Nova Scotia.
 (1869) Notes on the economic mineralogy of Nova Scotia: Part V., coals and allied minerals. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 2(3), 128-140.
 (1870) Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia, Part 5. Philosophical Magazine and Journal of Science, Fourth Series, 275-280.
 (1872) Brief notes on the flora of Nova Scotia. Part I. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 3(2), 174-176.
 (1875) On the analysis of two Spring Hill coals. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 4(1), 98-101.
 (1877) Additions to the list of Nova Scotian plants. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, (4)3, 312-341.
 (1878) The East Indian herbarium of King's College, Windsor. Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Natural Science, 4(4), 369-379.
 Contributions to the Mineralogy of Nova Scotia 1868-78

Примітки 

Британські геологи
Канадські геологи
Британські мінералоги
Канадські мінералоги